Gill steht für:
 Gill, Maßeinheit des Raums
 Gill (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gill Sans, Schriftart
 Gill (Graphik), Software zur Bearbeitung von Vektorgraphiken

geographische Objekte:
 Gill (Gewässer), Flüsse in England
 Gill (Rommerskirchen), Ortsteil von Rommerskirchen
 Gill (Massachusetts), Stadt in Massachusetts
 Gill (Texas), Stadt in Texas
 Gill (Wyoming), Stadt in Wyoming
 Gill Bluff, Felsenkliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika

astronomische Objekte:
 Gill (Mondkrater)
 Gill (Marskrater)

Unternehmen:
 T.H. Gill & Son Ltd., britischer Hersteller von Automobilkarosserien
 Gill Getabout Cars, britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Gill Township
 Gil, Personenname
 GIL